Корита могу да буду: 

 Корита (Билећа), насеље у општини Билећа, Република Српска, БиХ
 Корита (Босанско Грахово), насеље у општини Босанско Грахово, Федерација БиХ, БиХ
 Корита (Илијаш), насеље у општини Илијаш, Федерација БиХ, БиХ
 Корита (Томиславград), насеље у општини Томиславград, Федерација БиХ, БиХ
 Корита (Бијело Поље), насеље у општини Бијело Поље, Црна Гора
 Корита (Липик), насеље града Липика, Славонија, Република Хрватска
 Корита (Мљет), насеље у општини Мљет, Република Хрватска
 Корита (Раковица), насеље у општини Раковица, Кордун, Република Хрватска
 Корита (Оток), насеље у општини Оток, Далмација, Република Хрватска
 Корита (Плзењ-север), насеље у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република
 Корита (Млада Болеслав), насеље у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република